Proscopia är ett släkte av insekter. Proscopia ingår i familjen Proscopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Proscopia